Cristina Pabst (1947) – slittinista italiana
Georg Wilhelm Pabst (1885-1967) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore austriaco
Heinrich Wilhelm von Pabst (1798-1868) – agricoltore e funzionario tedesco
Waldemar Pabst (1880-1970) – ufficiale e attivista tedesco